Suore francescane dell'Immacolata, delle Frattocchie - congregazione religiosa
 Suore francescane dell'Immacolata, di San Piero a Ponti - congregazione religiosa
 Suore francescane dell'Immacolata, di Sebenico - congregazione religiosa